Il singolare del Bank Austria Tennis Trophy 1987 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Brad Gilbert era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Jonas Svensson ha battuto in finale 1–6, 1–6, 6–2, 6–3, 7–5  Amos Mansdorf.

Teste di serie

  Tim Mayotte (quarti di finale)
  Emilio Sánchez (quarti di finale)
  Anders Järryd (quarti di finale)
  Henri Leconte (primo turno)

 Jonas Svensson (campione) 
 Amos Mansdorf (finale) 
 Claudio Mezzadri (semifinali) 
 Tomáš Šmíd (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Bank Austria Tennis Trophy 1987